Municipio de Loutre puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Loutre (condado de Audrain, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Audrain.
 Municipio de Loutre (condado de Montgomery, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.